HMS Kingston je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Kingston (1697) 
 HMS Kingston (1858) 
 HMS Kingston (F64) 
 HMS Kingston (1995)

Kingston